Silva Lima pode referir-se a:
José Francisco de Silva Lima (1826 - 1910), médico brasileiro.

André Luiz Barretto Silva Lima (n. 1985), futebolista brasileiro.

Desambiguação